Hélder ist ein portugiesischer männlicher Vorname unklarer Herkunft und Bedeutung. Als Varianten des Namens treten auch Helder und Elder auf.

Namensträger 

 Hélder Câmara (1909–1999), brasilianischer römisch-katholischer Bischof und Befreiungstheologe
 Hélder Postiga (* 1982), portugiesischer Fußballspieler
 Hélder Rodrigues (* 1979), portugiesischer Endurorennfahrer
 Hélder Maurílio da Silva Ferreira (* 1988), brasilianischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Portugiesischer Personenname